Эль-Силлар  () — территория геологических образований в Боливии, также известная как  Валье-де-ла-Луна  (), что в переводе с испанского означает «Лунная долина». Находится в 17 километрах  к северо-западу от города Туписа в провинции Суд Чичас департамента   Потоси, в месте, где дорога проходит по узкому перешейку между двумя долинами. Вся территория, состоящая из горных склонов утыкана шпилями остроконечных скал, что внешне напоминает каменный лес. 
Живописная долина популярна у туристов. Здесь в обязательном порядке делает остановку экскурсионный транспорт, следующий по маршруту Туписа –  Солончак Уюни.

См. также 
 Валье-де-лос-Мачос — долина, расположенная в 4 километрах от города Туписа (Боливия).
 Валье-де-ла-Луна (Боливия) — туристическая достопримечательность, находится в 10 км. от города  Ла-Пас

Примечания

Литература

Ссылки 
 ru.wikiloc.com: Tupiza El Sillar

Долины Боливии
Достопримечательности Боливии
География департамента Потоси